Стендер — пристрій для виконання вантажно-розвантажувальних операцій з рідкими продуктами
 Баррі Стендер (1987 — 2013) — південно-африканський маунтбайкер